Сент-Андре́-ан-Морва́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 70 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 277,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Андре-ан-Морван на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-ан-Морван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр